Светля може да се отнася за:

 Светля (село), село в Западна България, област Перник, община Ковачевци
 Светля (река), река в Западна България